Никола Илиев Биолчев (Биволчев), известен като Ничо Биолчев, е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Биолчев е роден в град Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Произхожда от големия род Биолчеви. Занимава се с търговия. В 1884 година е избран за член на Прилепската българска община. Основател е на прилепското читалище и председател е на Прилепското училищно настоятелство. Присъединява се към ВМОРО. В 1899 година е избран за член на Прилепския околийски революционен комитет, а от октомври 1901 година го оглавява. Освен него в ръководството са Тале Христов, Кочо Иванов, Коце Берберот, Коста Груев и Гьорче Брайлоец. Ранен е от върховисти в отговор на убийството на Голалев.

Умира през април 1907 година в Битоля.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Никола
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Членове на Прилепската българска община
Починали в Битоля